Борен:

 Борен — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Борен — коммуна в Бельгии, расположенная в провинции Намюр, округ Динан, Валлония.
 Борен — коммуна во Франции, регион Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале, округ Аррас, кантон Аррас-Сюд.
 Борен, Дезире (1881—1963) — бельгийский фехтовальщик